IFG bzw. IfG steht als Abkürzung für:

 DNA-Identitätsfeststellungsgesetz (DNA-IFG) (inzwischen außer Kraft getreten)
 Impaired fasting glucose (engl. Fachbegriff für „abnorme Nüchternglukose“), siehe Oraler Glukosetoleranztest
 Informationsfreiheitsgesetz
 InitiativForum Generationenvertrag
 Institut Frau und Gesellschaft (ifg e. V., Hannover)
 Institut für Frauengesundheit
 Institut für Gärungsgewerbe in Berlin-Wedding
 Institut für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Institut für Geographie
 Institut für Geophysik
 Institut für Geowissenschaften
 Institut für Gerontologie
 Institut für Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin – siehe Friedrich-Meinecke-Institut
 Institut für Geschichtswissenschaften (IfG) der Humboldt-Universität zu Berlin
 Institut für Geschlechterstudien
 Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG), siehe Rosa-Luxemburg-Stiftung
 Institut für Gesellschaftswissenschaften beim Zentralkomitee der SED
 Institut für Gesundheitsökonomie
 Institut für Gesundheitsökonomik (München)
 Institut für Getreideverarbeitung in Bergholz-Rehbrücke
 Institut für Getriebetechnik
 Institut für Gewaltprävention
 Institut für Grenzregionsforschung
 Interframe Gap
 International Finance Group
 International Forum on Globalization
 Internationales Forum für Gestaltung
 Interregional Fluggesellschaft

IFG